Vrije stad Danzig was in twee perioden de naam van de stad Danzig (Gdansk):

Vrije stad Danzig (1807-1814)
Vrije stad Danzig (1920-1939)